Monteneresi – abitanti di Montenero Val Cocchiara
Monteneresi – abitanti di Montenero di Bisaccia
Monteneresi – abitanti di Montenerodomo